Le terme Bantu est un terme linguistique, étendu parfois aux locuteurs.

 Langues bantoues ;
 Bantous, locuteurs de langues bantoues

Notes et références